Vice-Almirante Vicente Maria de Moura Coutinho de Almeida d'Eça (1852-1929) - Professor de Direito Internacional Público Marítimo e História Marítima na Escola Naval e avô paterno de: 
Vice-Almirante Vicente Manuel de Moura Coutinho de Almeida d'Eça (1918-2018) - Último Governador de Cabo Verde

Desambiguação